Le Mystère Egoyan est un documentaire français réalisé par Alain Mazars et sorti en 2010.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Le Mystère Egoyan
 Réalisation :  Alain Mazars
 Scénario : Alain Mazars et N.T. Binh
 Photographie : Alain Mazars
 Son : Alain Mazars
 Montage : David Pujol
 Production : Movie Da Productions
 Pays : 
 Genre : documentaire
 Durée : 
 Date de sortie : France -

Liens externes 

 Fiche sur le site Ardèche Images

Film français sorti en 2010
Film documentaire français
Film documentaire sur un réalisateur